Чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди женщин 2021 проводился с 19 по 23 ноября 2020 года в городе Каннын.

В чемпионате принимало участие 7 команд.

Победителями чемпионата стала команда скипа Ким Ын Джон, победившая в финале команду скипа Ким Ынджи. Бронзовые медали завоевала команда, которую возглавлял скип Ким Мин Джи.

Одновременно и там же проходил чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди мужчин 2021.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф 

Четвертьфиналы

1-я команда против 2-й

3-я команда против 4-й

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Республики Корея по кёрлингу среди мужчин 2021

2020 год в кёрлинге

Чемпионаты Республики Корея по кёрлингу среди женщин
Спортивные соревнования в Канныне
Ноябрь 2020 года
Спорт в Республике Корея в 2020 году